Ксиляриевые () — порядок аскомицетовых грибов из класса Sordariomycetes, подкласса . Грибы имеют хорошо развитую строму.

Классификация 
На январь 2020 года в порядок включают следующие семейства, а также множество родов incertae sedis:

Литература 
 Samarakoon M.C., Hyde K.D., Promputtha I., Hongsanan S., Ariyawansa H.A., Maharachchikumbura S.S.N., Daranagama D.A., Stadler M., Mapook A. (2016). Evolution of Xylariomycetidae (Ascomycota: Sordariomycetes). Mycosphere 7 (11): 1746–1761 (2016). ISSN 2077-7019 DOI:10.5943/mycosphere/7/11/9
 Smith, Gavin James. (2003). A molecular systematic study of the xylariales (ascomycota) The University of Hong Kong

Примечания 

Сордариомицеты